Хоум-ран (мяч в игре) или внутренний хоум-ран () — это очень редкая разновидность хоум-рана. Почти всегда внутренний хоум-ран происходит при ошибке игроков защиты. Мяч находится в поле, но отбивающий смог пробежать все базы. Встречается крайне редко.

Происхождение 
Большинство хоум-ранов происходит когда мяч улетает к зрителям. Для того чтобы такой хоум-ран случился, нужно некоторое стечение обстоятельств. Обычно отбивающий — это самый быстрый игрок в команде, также защита должна совершить пару ошибок.

Рекорды 
В Главной лиге бейсбола рекорд по количеству внутренних хоум-ранов принадлежит Джесси Буркатт — 55. В одном сезоне — 12, от Сэма Кроуфорда.

В Мировой серии 
Из 11 известных внутренних хоум-ранов (в мировой серии), 10 из них произошли в период между 1903 годом и 1929 годом. Один пробег произошел 2015, в первой игре.

См. также 
 Грэнд-слэм
 Бейсбол
 Хоум-ран

Примечания 

Бейсбольная терминология